Стеценково — название населённых пунктов:

Россия 
 Стеценково — село в Воронежской области.

Украина 
 Стеценково — село в Сумской области; в 1987 году присоединено к селу Севериновка.